Posterula är ett släkte av mossdjur. Posterula ingår i familjen Umbonulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Posterula